Курмаз — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Курмаз, Анисим Антонович (1897—?) — инженер шахты № 33 «Капитальная», Герой Социалистического Труда (1948).